Deurali (Bhojpur)
 Deurali (Gorkha)
 Deurali (Kaski)
 Deurali (Nawalparasi)
 Deurali (Nuwakot)
 Deurali (Palpa)
 Deurali (Parbat)
 Deurali (Ramechhap)
 Deurali (Tanahu)

Zobacz też